Alex Shnaider –  imprenditore canadese, di origine russa
 Diana Shnaider – tennista russa